Amerikai Egyesült Államok
Mantua (Alabama)
Mantua Township (New Jersey)
Mantua Township (Portage megye, Ohio)
Mantua (Ohio)
Mantua (Philadelphia), Pennsylvania
Mantua (Utah)
Mantua (Virginia)
 Kanada
Mantua (Új-Skócia)
 Kuba
Mantua (Kuba)
 Olaszország
Mantova régies neve